Der Santaizi ATP Challenger 2016 war ein Tennisturnier, das vom 25. April bis 1. Mai 2016 in Taipeh stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 60 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)

2016
ATP Challenger Tour 2016